Harapan Makmur (Sei Lepan), een plaats in Indonesië
Harapan Makmur (Muara Lakitan), een plaats in Indonesië
Harapan Makmur (Pondok Kubang), een plaats in Indonesië
Harapan Makmur (Rantau Rasau), een plaats in Indonesië
Harapan Makmur (Bagan Sinembah), een plaats in Indonesië